Эмануэле Фергола (Emanuele Fergola) — итальянский математик и астроном.

Биография 
С 1863 года профессор высшего анализа в Неаполитанском университете. Кроме преподавания, посвятил себя ещё деятельности практического астронома, заняв с 1864 года должность второго астронома в обсерватории на Каподимонте в Неаполе. Первым сочинением Ферголы, появившимся в печати, было «Ricerche s. curve inviluppi» («Memorie della Secieta Italiana delle Scienze», XXIV, 1850).

Труды 
Математике принадлежали следующие его работы: 
 

 

 

 

 

 

Прикладной математике, астрономии и геодезии были посвящены следующие сочинения Ферголы:

 

 

 

 «» («Atti d. Accad. d. se. fis. e matem. d. Napoli», V, 1873),

 

Ряд наблюдений и вычислений планет и комет в «Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli» (II и III) и в «Astronomische Nachrichten» (XXXVIII, XXXIX, LVII и LXV).

Литература 
 

Математики Италии
Президенты Академии Понтанианы